Dechargeren, kwijten, ontlasten van verantwoordelijkheid
 Afwatering, het uitpompen van water uit een gebied

Zie ook 
 Uitslag (doorverwijspagina)